Pafos ou Paphos pode ser:
Mitologia
 Mítico fundador da cidade referida, filho de Pigmalião e Galateia (ou Céfalo e Éos)

Toponímia
 Pafos (distrito), um distrito de Chipre
 Pafos (cidade), a capital desse distrito, já habitada desde o Neolítico, local lendário do nascimento de Afrodite
 Monte Pafos, nas imediações da cidade

Desambiguação